James Bowman – chitarrista degli Against Me!
James Bowman – controtenore britannico
James Bowman – giocatore di curling canadese
James Bowman Lindsay – inventore britannico